Vena hepatica steht für:

 Vena hepatica, eine Lebervene
 Vena hepatica, früherer Name für die rechte Armvene Vena basilica